Media
 Blume in Love, Amerikaanse film uit 1973

Personen met de achternaam Blume
 Carl Ludwig Blume, Duits-Nederlands botanicus en hoogleraar
 Hans Blume, Nederlands voetballer
 Isabelle Blume, Belgisch politica
 Jean Blume, Belgisch journalist, redacteur, auteur en politicus
 Pernille Blume, Deens zwemster
 Peter Blume, Amerikaans kunstschilder